Прингл има више значења:
 Прингл (Јужна Дакота)
 Прингл (Пенсилванија)